Референдумы в Швейцарии проходили 18 февраля и 19 мая 1968 года. На февральский референдум был вынесен вопрос о полной налоговой амнистии. Предложение было одобрено 62% голосов избирателей. В мае референдум о налоге на табак был отклонён 52% голосов.

Результаты

Февраль: Налоговая амнистия

Май: Налог на табак

Примечания 

Референдумы 1968 года
1968 год в Швейцарии
1968